Krzysztof Jurjewicz Zawisza – marszałek hospodarski
 Krzysztof Kieżgajło Zawisza (1578-1670) –  marszałek wielki litewski, marszałek nadworny litewski, kasztelan wileński, pisarz wielki litewski
 Krzysztof Stanisław Zawisza (1666-1721) – wojewoda miński